3-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 16 июля по 30 июля 1883 года в Нюрнберге.

Победил Ш. Винавер. В побочном турнире 1-й приз взял З. Тарраш.

Турнирная таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте www.pgnmentor.com

Нюрнберг (шахматный турнир)
1883 год в шахматах
Июль 1883 года